Села:
 П'ятидуб — Житомирська область, Коростенський район
 П'ятидуб — Сумська область, Недригайлівський район